XFL (2001)
 XFL (2020)